Dvíganje uteží () je šport moči, pri katerem je cilj dvigniti največjo možno težo z enim samim dvigom. 

Je relativno nova športna disciplina, ki se je razvila okoli leta 1960. V njej tekmujejo tako moški kot ženske. Tekmovalci so razdeljeni v kategorije glede na telesno težo. Dvigovalci tako nihajo med ogromnim Scotom Mendelsonom, ki lahko v počepu dvigne več kot kdorkoli drug, do drobnega lamarja Ganta, ki lahko v mrtvem dvigu dvigne svojo petkratno težo.

Tekmovalne discipline so: počep, mrtvi dvig in potisk s prsmi.

Glej tudi 
 Olimpijsko dviganje uteži

Viri
 Nordheim, Elfie; Nowak Nordheim, Walter: Leksikon športnih panog Mladinska knjiga, Ljubljana, 1972, 

Olimpijski športi